Jorge Arrate – politico cileno
 Mariano Arrate – calciatore spagnolo di ruolo difensore
 Marina Arrate – poetessa cilena